Lega Nazionale A 2018-2019 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2018-2019 – torneo di hockey su ghiaccio maschile
 Lega Nazionale A 2018-2019 – torneo di hockey su pista maschile
 Lega Nazionale A 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Lega Nazionale A 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile